Cyclostremiscus schrammi är en snäckart som först beskrevs av Fisher 1857.  Cyclostremiscus schrammi ingår i släktet Cyclostremiscus och familjen Vitrinellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
schrammi